Stop me (The Smiths) (1988), compliatiealbum van The Smiths
Stop me (The Shirelles) (1958), een lied van The Shirelles
Stop me (Bonnie St. Claire) (1977), een lied van Bonnie St. Claire
Stop me (Donna Summer) (1980), een lied van Donna Summer
Stop me (Patricia Paay) (1987), een lied van Patricia Paay
Stop me (Chris Cornell) (2007), een lied van Chris Cornell
Stop me (Mark Ronson) (2008), een lied van Mark Ronson